Oldendorp bezeichnet:
 Oldendorp, Ortschaft in Ostfriesland

Oldendorp ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard von Oldendorp (bl. 1372–1417), deutscher Domherr 
 Johann Oldendorp (1487–1567), deutscher Jurist und Reformator